Winnsboro (Dél-Karolina)
Winnsboro (Louisiana)
Winnsboro (Texas)